Андріївський — слов'янське українське прізвище, що походить від українського хрестильного імені Андрій.

Жіноча форма - Андріївська.

Походження 

Основою прізвища Андріївський послужило церковне ім'я Андрій. Прізвище Андріївський утворене від хрестильне чоловічого імені Андрій, яке в перекладі з давньогрецької мови означає «мужній». Це ім'я одного з апостолів Ісуса Христа — Андрія Первозванного.

Згідно з переказами, цей апостол проповідував «скіфам», тобто балканським народам і племенам, що мешкали на берегах Чорного моря. Він був розп'ятий на хресті, що мав форму літери «Х» (за що той отримав назву «Андріївський хрест»), в грецькому місті Патри за велінням проконсула Егея (Егеата). За правління ртимського імператора Костянтина Великого, мощі святого апостола Андрія були урочисто перенесені до Константинополя і покладені в храмі Святих Апостолів поруч з мощами святого євангеліста Луки і учня апостола Павла — пресвітера Тимофія. Апостол Андрій відзначається засновником і небесним покровителем Найсвятішої Константинопольської Церкви.

Закінчення -їх позначає приналежність до клану, роду. Тобто прізвище Андріївський відповідає на питання: «Чиїх будете?» — «(З будинку, з родини Андріївських)».

Відомі носії 

 Андріївський Дмитро Іоякимович, керуючий Південно-Західними залізницями (1880—1895).

Примітки